Dénes Bartha (1908-1993), musicologue hongrois ;
 John Bartha (1920-), acteur hongrois ;
 Josef Bartha, autre graphie de Josef Bárta, compositeur tchèque (1744-1787) ;
 Justin Bartha (1978-), acteur, réalisateur, scénariste, producteur et monteur américain.
Patronyme tchèque
Homonymie de patronyme hongrois